Василий Иванович Агиба́лов (; 1913, Верхняя Гнилуша, Воронежская губерния, Российская империя — 2002, Харьков, Украина) — советский и украинский , педагог. Народный художник УССР (1978).

Биография 
Родился а в селе Верхняя Гнилуша (Гнилуши; ныне Лозовое, Верхнемамонский район, Воронежская область) в крестьянской семье.

Учился на рабфаке при Киевском художественном институте (1931—1933), в Харьковском художественном техникуме, затем в 1934—1942 годах — в Харьковском художественном институте по классу профессора Л. А. Блох. Член ХО СХУ с 1942 года.

Участник Великой Отечественной войны.

Преподавал в Ворошиловградском художественном училище (1944—1949), затем в 1949—1954 годах — на преподавательской работе в родном художественном институте в Харькове (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств).

Работал на Харьковской скульптурной фабрике Художественного фонда СХ УССР.

Участник областных, республиканских, всесоюзных, международных выставок с 1942 года. Персональная выставка: Лозовая, Харьковская область — 1998 года.

Василий Агибалов  умер 18 февраля 2002 года в возрасте 88 лет.

Творчество 

В. И. Агибалов — автор:
Памятников и монументов
 памятник В. И. Ленину в Ворошиловграде (1949) (в соавторстве с В. И. Мухиным, В. X. Федченко)
 памятник на могиле молодогвардейцев в Краснодоне (1944—1954) (в соавторстве с В. И. Мухиным, В. X. Федченко и архитектором А. А. Сидоренко)
 Памятник «Клятва» в Краснодоне (1954) (в соавторстве с В. И. Мухиным, В. X. Федченко и архитектором А. А. Сидоренко)
 монумент Вечной славы в Днепропетровске (1967) (в соавторстве с М. Овсянкиной)
 монумент в честь провозглашения Советской власти на Украине в Харькове (1975) (в соавторстве с Я. Риком, М. Овсянкиной и С. Светлорусовой)
 памятник героям Краснодона (в соавторстве с В. И. Мухиным, В. Х. Федченко), архитектор В. Д. Кирхоглани (1956) в парке Екатерингофа, Ленинград.
 памятник В. И. Ленину в родном селе Лозовое.
 мемориальный комплекс Славы в Кировограде (1994) (в соавторстве).
 памятный знак в честь 1000-летия Крещения Руси (1998) в Харькове и других городах.
Скульптурных портретов
 всё скульптурное оформление восстановленного после ВОВ Южного вокзала (1952, в соавторстве с В. М. Савченко).
 серия скульптурных портретов героев-молодогвардейцев (1950—1954), затем установленных в сквере Победы и возле школы имени «Молодой гвардии».
 Сталевара Я. П. Ткача (1954-57).
 Шахтёра Ивана Бридько (1959).
 Поэта Тараса Шевченко (Думы мои, думы…) (1961-64).
 В. И. Ленина (1957-61).
 Первого в мире космонавта Юрия Гагарина (после его полёта, в 1961).
 Знатного шахтёра Николая Мамая (1961-63).
 Русского актёра Михаила Щепкина (1960-е годы).
 Селекционера-растениевода и генетика Василия Юрьева.
 Астронома Николая Барабашова.
 Подпольщика Александра Зубарева, казнённого гестапо в годы ВОВ.
 Советского партийного деятеля Станислава Косиора.
 Главного конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина (установлен в Киевском танковом училище).
 Русского и украинского языковеда Александра Потебни (1985).
 Певицы Оксаны Петрусенко (1985) и других бюстов героев производства, деятелей науки и культуры, участников Великой Отечественной войны (Харьков, Киев, 1960—1990-е годы).

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1977) — за монумент в честь провозглашения Советской власти на Украине в Харькове.
 Народный художник УССР (1978)
 Заслуженный деятель искусств УССР (1956)

Примечания 

Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Преподаватели вузов Харькова
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Украины
Члены Союза художников СССР